

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Żarowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz 
 Żarowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Zobacz też 
 Żarów